Il singolare maschile dell'Internazionali BNL d'Italia 2012 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP World Tour 2012.

Il detentore del titolo era Novak Đoković, che è stato sconfitto in finale da Rafael Nadal per 7-5, 6-3.

Teste di serie 
Le prime otto teste di serie ricevono un bye per il secondo turno

  Novak Đoković (finale)
  Rafael Nadal (campione)
  Roger Federer (semifinale)
  Andy Murray (terzo turno)
  Jo-Wilfried Tsonga (quarti di finale)
  David Ferrer (semifinale)
  Tomáš Berdych (quarti di finale)
  Janko Tipsarević (secondo turno)

 John Isner (secondo turno)
 Juan Martín del Potro (terzo turno)
 Gilles Simon (terzo turno)
 Nicolás Almagro (terzo turno)
 Gaël Monfils (secondo turno)
 Juan Mónaco (terzo turno)
 Feliciano López (primo turno)
 Richard Gasquet (quarti di finale)

Qualificati 

  Albert Ramos (primo turno)
  Robin Haase (primo turno)
  Sam Querrey (secondo turno)
  Santiago Giraldo (primo turno)

  Adrian Ungur (primo turno)
  Guillermo García López (secondo turno)
  Blaž Kavčič (primo turno)

Tabellone

Finali

Parte alta

Sezione 1

Sezione 2

Parte bassa

Sezione 3

Sezione 4

Collegamenti esterni 

Internazionali d'Italia 2012
ATP World Tour 2012